Wrocław Open 2016 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Challenger Tour w sezonie 2016 z cyklu Wrocław Open rozgrywany w dniach 15–21 lutego 2016 roku we Wrocławiu na kortach twardych w hali o puli nagród wynoszącej 85 000 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Wrocław Open
2016 w tenisie ziemnym
2016 w polskim sporcie